Корчева:

 Корчева — бывший город в Тверской губернии.
 Корчева, Зоя Григорьевна (; 1922—2005) — советский и украинский учёный-правовед.

См. также